Der Verdammte der Inseln steht für:

  Der Verdammte der Inseln (Roman), Roman von Joseph Conrad (1896)
  Der Verdammte der Inseln (Film), britischer Film von Carol Reed (1951)